Михаил Сергеевич Науменков (19 февраля 1993, Москва, Россия) — российский хоккеист, защитник клуба «Салават Юлаев», выступающего в КХЛ. Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 2012 в составе сборной России. Обладатель Кубка Гарина 2019 в составе ЦСКА.

Игровая карьера 
Воспитанник хоккейной школы ЦСКА, начал карьеру в молодёжной команде «Красная армия», за которую отыграл два полных сезона, выиграв в 2011 году Кубок Харламова.

Был отправлен в фарм-клуб ЦСКА ТХК Тверь, который играл в ВХЛ. По окончании сезона вернулся в состав «армейцев», где отыграл часть сезона 2013/2014. Затем он играл в «Адмирале», вернувшись затем в состав армейцев, где играл шесть с половиной сезонов, выиграв в 2019 году с командой Кубок Гагарина.

28 ноября 2020 года был обменян в «Салават Юлаев» на нападающего Никиту Сошникова.

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Красная армия»
Игроки ХК ТХК
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Кубань»
Игроки ХК «Адмирал»
Игроки ХК «Кристалл» Бердск
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Обладатели Кубка Гагарина